

Cinema 
 Circolo vizioso (Crossplot) – film del 1969 diretto da Alvin Rakoff
 Circolo vizioso (Ein Tödliches Verhältnis) – film del 1998 diretto da Michael Bartlett

Filosofia 
 Circolo virtuoso e circolo vizioso – una combinazione stabile di due o più condizioni positive o negative
 Circolo vizioso – un ragionamento logico fallace in cui le premesse derivano dalle conseguenze

Letteratura 
 Circolo vizioso (Runaround) – racconto di Isaac Asimov del 1942
 Circolo vizioso (More Than You Know) – romanzo di Helen R. Myers, I nuovi bestsellers n. 196

Altro 
 Circolo vizioso (Starlet Fever) – episodio della prima stagione di Shark - Giustizia a tutti i costi
 Circolo vizioso – processo cognitivo studiato in psicologia